Thierry Petit peut faire référence à : 
 Thierry Petit né le 12 mai 1973, entrepreneur, cofondateur du site showroomprive.com
 Thierry Petit réalisateur